Giorgio Guglielmo di Hannover (1880-1912) – principe tedesco
 Giorgio Guglielmo di Hannover (1915-2006) – diplomatico tedesco